Aftermarket automobilistico
 Aftermarket finanziario